Rinôçérôse est un album du groupe Rinôçérôse. Cet album éponyme est une compilation de leurs plus grands titres parus entre 1994 et 2006.

Liste des titres

Liens externes 

Album de Rinôçérôse